The Adventures of Superman – serie a fumetti di Superman pubblicata tra il 1986 e il 2006
The Adventures of Superman – programma radiofonico andato in onda dal 1940 al 1951
Adventures of Superman – serie televisiva anni cinquanta
The Adventures of Superman – romanzo di George Lowther del 1942